Bertillon ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Bertillon (1853–1914), französischer Kriminalist und Anthropologe
 Jacques Bertillon (1851–1922), französischer Statistiker und Demograph
 Louis-Adolphe Bertillon (1821–1883), französischer Mediziner, Anthropologe, Statistiker und Demograph

Siehe auch:
 Bertillonage, auch Bertillon-System genannt, ein nach Alphonse Bertillon benanntes anthropometrisches Verfahren
 Bertillon-Klassifikation, eine 1893 von Jacques Bertillon entwickelte Klassifikation von Todesursachen, siehe Internationale Nomenklatur der Todesursachen